Râul Ponicova se poate referi la:

 Ponicova - afluent al râului Comarnic
 Ponicova - afluent al Dunării